Úlehle ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Úlehle, Gemeinde im Okres Strakonice
 Úlehle, Ortsteil von Nemyšl, Okres Tábor
 Úlehle, Ortsteil von Předslavice, Okres Strakonice
 Úlehle, Ansiedlung von Svatý Jan nad Malší, Okres České Budějovice